Vattentjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vattentjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (7,65 ha)
Mell-Vattentjärn, sjö i Krokoms kommun, 
Vattentjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (7,73 ha)
Vattentjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728186-166045), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (16 ha)
Vattentjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728643-166492), sjö i Arvidsjaurs kommun,

Se även
Vattutjärn, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn